Чемпионат Италии по футболу 1902 года — пятый по счёту сезон футбольного первенства в Италии. Турнир прошёл в период с 2 марта по 13 апреля. В чемпионате приняло участие восемь команд. В четвёртый раз чемпионом стал футбольный клуб «Дженоа».

Клубы-участники

Действующий чемпион 
  Милан

Остальные

Лигурия и Ломбардия 
  Андреа Дориа
  Дженоа
  Медиоланум

Пьемонт 
  Аудаче
  Джиннастика
  Торинезе
  Ювентус

Ход турнира

Пьемонт 
Отборочные игры среди команд Пьемонта представляли собой групповой мини-турнир для четырёх команд. «Торинезе» и «Ювентус», заработавшие по итогам игр одинаковое количество очков, разыграли друг с другом путёвку в полуфинал.

Результаты матчей 

Дополнительный матч

Лигурия и Ломбардия

Полуфинал

Финал

Примечания

Ссылки 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Футбол в Европе в 1902 году
1902
Спорт в Италии в 1902 году
Март 1902 года
Апрель 1902 года